Le tournoi The Wimbledon Club Squash Squared Open 2019 est l'édition 2019 du tournoi de squash Wimbledon Club Open qui se déroule du 11 au  à Londres. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série et deux wild card Tom Walsh et Jordan Warne.

En finale, la tête de série  Marwan El Shorbagy l'emporte face à la surprise Iker Pajares Bernabeu auteur d'un brillant parcours qui l'a vu écarter successivement Omar Mosaad, Daryl Selby et James Willstrop faisant tous partie du top 20.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2019
Sport à Londres en 2019
Squash en 2019
Sport en mai 2019